Roméo est un nom de lieu, nom de famille et prénom masculin : c'est la forme italienne du mot français « Romée ». En ancien français, on disait aussi « Roumeux » ou « Romeux » mais ce mot n'est pas devenu un prénom.

Variantes linguistiques 
 Allemand, anglais, espagnol, espéranto, finnois, italien, néerlandais : Romeo
 Chinois : 羅密歐 (Luómìōu)
 Coréen : 로미오 (Romio)
 Grec moderne : Ρωμαίος (Roméos)
 Hongrois : Rómeó
 Islandais : Rómeó
 Japonais : ロミオ (Romio)
 Français : Roméo
 Portugais : Romeu

Personnalités

Saint 
 Roméo de Lucques, bienheureux carmes ; fêté le .
 Roméo de Llivia, bienheureux dominicain, prieur et propagateur du Rosaire ; fête le 21 novembre.

Patronyme 

 Bernardo Romeo, joueur de football argentin ;
 Domenico Romeo, patriote italien ;
 Giannandrea Romeo, patriote italien et frère de Domenico ;
 Mahlon Romeo (1995-), footballeur antiguayen ;
 Michael Romeo (1968-), guitariste américain ;
 Nicola Romeo, constructeur automobile italien ;
 , patriote italien ;
 , patriote italien.

Pseudonyme 

 Maxwell Livingston Smith (1947-), artiste raggae jamaicain ;
 Georges Brize (1961-), enfant-chanteur français ;
 Percy Romeo Miller, Jr (1989-), rappeur et acteur américain.

Prénom

Œuvres 

 , dont une pièce de théâtre du  de William Shakespeare ;
 Roméo doit mourir, un film sorti en 2000.
 Romeo, film néerlandais de Rita Horst sorti en 1990 ;
 Romeo, film australien de Nick Kozakis sorti en 2017 ;
 Opération Roméo, mini-série télévisée allemande diffusée en 2017 ;
Romeo, film indien de Ali Khan sorti en 2020 ;
 Roméo!, série télévisée américaine diffusée entre 2003 et 2006 ;

Toponyme

Aux  
 Romeo, une localité du comté de Conejos dans le Colorado,
 , une localité de Floride,
 Romeo, un village du comté de Macomb dans le Michigan,
 Romeo, une localité du Mississippi,
 , une localité du Tennessee.

 Romeoville, une localité de l'Illinois,

Autres usages 
 Romeo, le nom du Centre de Calcul de Champagne-Ardenne,
 Alfa Romeo, une marque automobile italienne (nom venant de Nicola Romeo, industriel ayant acquis ALFA en 1915),
 Lettre « R », en alphabet radio ([ʀomeo] en phonétique)
 Roméo, robot humanoïde
 Romeo, outil de validation et de vérification de systèmes temps réel modélisés par des réseaux de Petri temporels, à chronomètres et/ou paramétriques
 Classe Romeo, classe de sous-marins soviétiques
 Romeo, boys band sud-coréen formé en 2015

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom italien
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme hispanique